Адамія () — грузинське прізвище. Відомі носії:
 Адамія Зоя Костянтинівна — грузинська науковиця
 Адамія Ной Петрович — радянський військовик, Герой Радянського Союзу
 Реваз Адамія (1952—2014) — грузинський біолог та дипломат.
грузинські прізвища